Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Jonas Björkman 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Thomas Johansson (primo turno)
  Dominik Hrbatý (secondo turno)
  Olivier Rochus (primo turno)
 Non assegnata

 Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Paul-Henri Mathieu (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (secondo turno)
 Nicolás Almagro (primo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 2006
ATP Tour 2006